Nettlecombe (Dorset) – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Nettlecombe (Somerset) – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Nettlecombe (Wight) – miejscowość w hrabstwie Wight (Anglia)